Marieke Vervoort (1979-2019) – atleta paralimpica belga
 Patrick Vervoort (1965) – ex calciatore e procuratore sportivo belga
 Rudi Vervoort (1958) – politico belga